Pigasus puede referirse a:
 Pigasus (literatura), sello particular del escritor norteamericano John Steinbeck.
 Pigasus (política), candidato irónico de los Yippies a la presidencia de EE. UU. en 1968.
 Premio Pigasus (Pigasus Award), premio otorgado por James Randi a los responsables de estafas paranormales.